Peyronnet ist der Name folgender Personen:
 Albert Peyronnet (1862–1958), französischer Politiker, Senator des Départements Allier
 Jean-Claude Peyronnet (* 1940), französischer Politiker, Senator des Départements Haute-Vienne
 Marie-Madeleine Peyronnet (* 1930), war die persönliche Sekretärin der französischen Forscherin Alexandra David-Néel
 Pierre-Denis de Peyronnet (1778–1854), französischer Politiker, Justiz- und Innenminister

Peyronnet bezeichnet auch einen Fluss:
 Peyronnet (Fluss), Nebenfluss der Petite Leyre in Südfrankreich